Sfera, skup točaka u prostoru jednako udaljenih od neke točke
 SFera, Društvo za znanstvenu fantastiku iz Zagreba
 Nagrada SFERA, nagrada koju od 1981. dodjeljuje društvo SFera
 Sfera (novela), knjiga Michaela Crichtona iz 1987. godine 
 Sfera (1998), film iz 1998., zasnovan na istoimenoj noveli, u kojem glume Dustin Hoffman, Sharon Stone and Samuel L. Jackson